Mikhail Dzavanchirovich Dovgalyuk (en , né le  à Moscou) est un nageur russe.

Il participe aux jeux olympiques de Rio lors du relais 4 x 200 m nage libre, mais est suspendu pour dopage.

Liens externes 

Naissance en juin 1995
Naissance à Moscou
Nageur russe
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2016
Sportif suspendu pour dopage
Médaillé d'argent olympique du Comité olympique de Russie
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2020